Белая Вежа:
 Белая Вежа — русское название хазарской крепости и торгового города Саркел на Дону.
 Белая Вежа — древнерусский город в Черниговской земле.
 Белая Вежа — по мнению А. И. Мусина-Пушкина, одно из названий Белгорода в средневековых источниках.
 Белая Вежа — одно из названий старинной сторожевой башни в городе Каменец в Белоруссии.
 «Белая Вежа» — название международного театрального фестиваля, ежегодно проходящего в Бресте (Белоруссия).

См. также 
 Белая башня
 Беловеж